El Brillante puede referirse a:

 El Brillante, barrio de San José, Entre Ríos, Argentina.
 El Brillante, barrio de Málaga, España; 
 El Brillante, barrio de Córdoba, España;